Това е списъкът с епизоди на сериала „Туин Пийкс“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Сезон 1: 1990

Сезон 2: 1990-1991

Сезон 3: 2017 

Туин Пийкс
Туин Пийкс